Lohengrin est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Prénom 
Lohengrin est un prénom masculin germanique notamment porté par :
 Lohengrin, personnage de la littérature médiévale germanique rattaché à la quête du Graal.

Personnage de fiction 
 Dietrich Von Lohengrin, personnage de fiction de la série de light novels écrite par Sunao Yoshida et Shibamoto Thores, ange-démon marionnettiste membre du Rozen Kreuz.

Arts

Littérature 
 Lohengrin, œuvre littéraire et poème de Nouhuwius ou Nouhusius en vers en moyen haut allemand, écrite à la fin du , sur laquelle est partiellement basé l'opéra Lohengrin.

Musique 
 Lohengrin, opéra du compositeur allemand Richard Wagner.
 , parodie musicale et dramatique composée par Johann Nestroy, parodie de l'opéra Lohengrin de Richard Wagner ;
 , monodrame lyrique du compositeur italien Salvatore Sciarrino vaguement basé sur l'opéra Lohengrin de Wagner.

Peinture 
 Lohengrin, peinture du peintre allemand Ferdinand Leeke.

Cinéma 
 , film italien de Nunzio Malasomma sorti en 1936 ;
 , film-opéra italien de Max Calandri, sur l'opéra Lohengrin de Richard Wagner.

Astronomie 
 Lohengrin, astéroïde de la ceinture principale.

Divers 
 , marque d'une tablette de chocolat norvégienne ;
 , cheval de course et étalon japonais ;
 , bateau à vapeur à aubes construit par la Compagnie de Navigation Prusso-rhénane, en service de 1890 à 1947 ;
 , source curative allemande  à Bayreuth.

Références 

Prénom allemand